Боржес, Боржис () — португальская фамилия, распространена в Бразилии.

Известные носители 
 Боржис, Алешандри (род. 1966) — бразильский актёр, продюсер.
 Боржис, Антониу (1908—1972) — бразильский революционер и журналист.
 Боржис, Брено (род. 1989) — бразильский футболист.
 Боржес, Густаво (род. 1972) — бразильский пловец.
Боржес, Матеус (род. 1993) — бразильский хоккеист на траве.
 Боржис, Мишел (род. 1991) — бразильский боксёр.
 Боржес, Неуза (род. 1941) — бразильская актриса.
 Боржес, Пауло Луис (1944—2011) — бразильский футболист.
 Боржис, Умберлито (род. 1980) — бразильский футболист.
 Фелипе Боржес (род. 1986) — бразильский гандболист

См. также 
 Борхес (значения)